Miss Italia – concorso di bellezza italiano
 Miss Italia – film di Duilio Coletti del 1950
 Miss Italia – album di Patty Pravo del 1978